El término cadena hace referencia, en esta enciclopedia:

Como objeto con eslabones
a una cadena, originalmente la palabra se utilizó para referirse a un objeto constituido por una serie de eslabones, metálicos, enlazados entre sí;
 a las cadenas para la nieve, un sistema que se coloca en las ruedas motrices de un vehículo para que no patinen cuando hay nieve en la carretera;
 a una cadena de transmisión, para transmitir movimiento de un mecanismo a otro, generalmente a través de engranajes;
 a una cadena del ancla, utilizada en náutica;

Como sucesión de entes enlazados
Por analogía, también se utiliza la palabra cadena para referirse de manera metafórica a distintas sucesiones de entes enlazados:

 a una reacción en cadena, fenómeno donde un incidente inicial provoca una serie de acontecimientos, lo que a su vez genera un evento de mayor magnitud;
 a una cadena de caracteres, en programación, secuencia ordenada elementos característicos de un lenguaje determinado;
 a una cadena de mando, línea de autoridad y responsabilidad por donde pasan las órdenes militares o administrativas;
 a una cadena de mensajes, sucesión de mensajes en la cual el receptor debe buscar otro destinatario; éstas se han popularizado a raíz del correo electrónico;
 a una cadena de mensajes por correo electrónico;
 a una cadena trófica, transferencia de la energía alimentaria a través de diferentes organismos;
 a una cadena productiva, conjunto de operaciones necesarias para la producción de un bien;
 a una producción en cadena, forma de producción en la que cada trabajador tiene una función específica;
 a una cadena de suministro, conjunto de los procesos de intercambio establecidos entre una organización y sus proveedores o clientes; en particular:
 a una cadena de frío, cadena de suministro a temperatura controlada;
 a una cadena de valor, modelo que define las actividades de una organización en función del valor aportado al cliente;
 a una cadena hotelera, grupo de hoteles pertenecientes a una misma marca/empresa;
 a una cadena de custodia, seguimiento que hace una organización de sus materia primas para garantizar la calidad de sus productos;

Ciencias
 a una cadena, antigua unidad de longitud usada para medir terrenos;
 a una cadena, en matemáticas, una sucesión de elementos;
 a una cadena de huesecillos del oído, conjunto de huesos que se encuentran en el oído interno humano;
 a una cadena de caracteres, secuencia de símbolos, bloques o caracteres;
 a una cadena de herramientas, conjunto de programas informáticos usados para crear un determinado producto;
 a una cadena montañosa o cordillera, en geología, conjunto de montañas;
 a una cadena carbonada, conjunto de átomos de carbono en los compuestos orgánicos;

Además
 a una cadena, en arquitectura, pilar de sillería con que se fortifica un muro.
 a una cadena de música, equipo musical capaz de reproducir sonido desde distintos medios de almacenamiento;
 a Cadenas, del rapero Nach Scratch;
 cadena, cuya representación es un escudo;
 cadena de televisión, red de distribución para contenido de televisión;
 cadena nacional, transmisión conjunta a través de medios de comunicación;
 cadena perpetua, pena privativa de libertad;
 Método de la Cadena (técnica de memorización), un recurso para la memorización de una lista de palabras.